Кубок Угорщини з футболу 2008–2009 — 69-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул всьоме здобув Будапешт Гонвед.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 вересня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 вересня 2008

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/21 жовтня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/22 жовтня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|10/22 жовтня 2008

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|10/17 березня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11/17 березня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11/18 березня 2009

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|14/22 квітня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|15/21 квітня 2009

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|20/26 травня 2009

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway

2008—2009
Угорщина
Угорщина
2008 в угорському спорті
2009 в угорському спорті